Protopelagonemertes är ett släkte av slemmaskar. Protopelagonemertes ingår i familjen Protopelagonemertidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Protopelagonemertes